Sergueï Shtaniuk (en , en ), né le  à Minsk en Biélorussie, est un ancien footballeur international biélorusse, qui a notamment évolué au poste de défenseur au Dynamo Moscou et à Stoke City.

Biographie

Carrière de joueur  

Sergueï Shtaniuk dispute 10 matchs en Coupe de l'UEFA, pour un but inscrit.

Carrière internationale 
Sergueï Shtaniuk compte 71 sélections et 3 bus avec l'équipe de Biélorussie entre 1995 et 2007. 

Il est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Sergueï Borovski pour un match amical contre la Lituanie le  (1-1). Par la suite, le , il inscrit son premier but en sélection contre la Turquie, lors d'un match amical (défaite 3-2). Il reçoit sa dernière sélection le  contre la Bulgarie (défaite 2-1).

Statistiques

Palmarès

En club 
 Avec le Dynamo Minsk
 Champion de Biélorussie en 1994-95 et 1995

 Avec le FK Rostov
 Champion de Russie de D2 en 2008

Distinctions personnelles 
 Joueur de Stoke City de l'année en 2003

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du Royal Antwerp FC
Joueur du Stoke City FC
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Joueur du Metalurh Zaporijjia
Joueur du Luch Vladivostok
Joueur du FK Rostov
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Naissance en août 1973
Naissance à Minsk